Mistrzostwa Azji w Maratonie 2017 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 26 listopada w chińskim mieście Dongguan.

Medaliści

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 

2017 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Chinach
2017 Maraton
2017 w Chinach